The Brokenwood Mysteries is een Nieuw-Zeelandse detective-dramaserie die voor het eerst uitgezonden werd in 2014. Brokenwood is een fictief stadje. De serie werd in België voor het eerst uitgezonden op 8 mei 2020 op Eén.

Verhaallijn 

Inspecteur Mike Shepherd komt van Auckland naar het kleine stadje Brokenwood om een moord te onderzoeken. Nadat hij deze opgelost heeft besluit hij te blijven.

Rolverdeling
Legenda
  = Hoofdrol
  = Bijrol
  = Gastrol
  = Geen rol

Externe link 
 

Zweedse dramaserie
Deense dramaserie